Келдерару () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Келдерару () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Келдерару.
 Келдерару () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Черніка.